Andrij Hołowko (ur. 1977) – ukraiński piłkarz
 Andrij Wasylowycz Hołowko (1897-1972) – ukraiński pisarz

Zobacz też 
 Hołowko